Минулого року чемпіонками були Ніколь Меліхар та Квета Пешке, але цього року Пешке вирішила не грати. Ніколь Меліхар  утворила пару з Сюй Іфань, але вони поступилися  Крістіні Макгейл та Яніні Вікмаєр в  першому колі.

Титул виграли Аояма Сюко та Ена Сібахара, здолавши в фіналі Нао Хібіно та Като Мію, 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання

Основна сітка 

Tianjin Open - Doubles
Tianjin Open
2019 у китайському спорті